G9 puede referirse a:
 La Red Universitaria G9, una corporación de derecho privado sin fines de lucro que agrupa a las universidades públicas]no estatales del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas.
 El Grupo 9 de Universidades españolas, que comprende a las universidades que son únicas en su comunidad autónoma (Universidades de Extremadura, Cantabria, La Rioja, País Vasco, Islas Baleares, Castilla-La Mancha, Navarra, Oviedo y Zaragoza).
 Grupo 9, desaparecido movimiento político nicaragüense fundado en 1976 que comprende Belice, Camboya, Ecuador, El Salvador, Myanmar, Nicaragua, Alto Volta, Zaire y Zimbabue (Rhodesia).